Łastówka – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki.

Łastówka – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.